Sigebert ou Sigeberht, Sigibert ou Sigisbert, est un nom et prénom germanique composé des racines sīg « victoire » (cf. allemand Sieg « victoire ») et berht « brillant, illustre ». Il se perpétue dans le patronyme Sébert, caractéristique du nord de la France : Pas-de-Calais et Normandie essentiellement.

Sigebert

Rois 
Sigebert est porté notamment par plusieurs princes francs :
 Sigebert le Boiteux († 507), roi des Francs rhénans () ;
 Sigebert I (° v. 535 - † 575), roi d'Austrasie (561-575) ;
 Sigebert II (° v. 602 - † 613), roi d'Austrasie et de Bourgogne (613) ;
 Sigebert III (° v. 630 - † 656), roi d'Austrasie (639-656), connu aussi comme saint Sigisbert.

Autres 
 Sigebert de Gembloux, écrivain médiéval et moine bénédictin (1030-1112).

Sigeberht 
 Sigeberht , roi d'Essex (617 ou 623-653) ;
 Sigeberht II, roi d'Essex (653-660) ;
 Sigeberht, roi d'Est-Anglie (629-634) ;
 Sigeberht, roi du Wessex (756-757).

Sigibert 
 Sigibert, évêque d'Uzès (773).

Sigisbert 
 Lambert Sigisbert Adam (1700-1759), sculpteur français ;
 

Homonymie dynastique